El término placa puede referirse a:

 Placa tectónica (geología).
 Placa base (hardware).
 Placa dental (odontología).
 Placa de circuito impreso (electrónica).
 Placa estructural (ingeniería estructural).
 Placa radiográfica (radiología).
 Placa de ateroma (medicina).
 Placa de Petri (microbiología).
 Placa conmemorativa (letrero con significación histórica).
 Placas (municipio de Brasil).
 Plaquita, un juego de la República Dominicana que es similar al críquet.
 Matrícula, patente o placa vehicular.

Enlaces externos